Suisse Open Gstaad 2008 — 41-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 7 по 13 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Станислас Вавринка (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Виктор Ханеску выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Игорь Андреев сыграл свой 1й одиночный финал в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ярослав Левинский выигрывает 1й в сезоне и 4й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Филип Полашек выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Suisse Open Gstaad
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Цюриха 2008

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Июль 2008 года
2008